« Quelques arpents de neige » est une phrase de Voltaire qui eut un retentissement sur l'histoire du Québec.
 Quelques arpents de neige est un film réalisé par Denis Héroux en 1972.